Tatabányai Vízmű Sportegyesület é um clube de polo aquático da cidade de Tatabánya, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1910. 

Clubes de polo aquático da Hungria